Sharpsville ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Sharpsville (Indiana)
 Sharpsville (Pennsylvania)

Siehe auch:
 Sharpeville